Joy Williams peut désigner :
 Joy Williams (1944-), écrivaine américaine ;
 Joy Williams (1982-),  auteur-compositeur-interprète américaine.